Zbigniew Grzybowski (1926-2012) – polski malarz
 Zbigniew Grzybowski (ur. 1976) – polski piłkarz